Seitenberg steht für:
 Stronie Śląskie, Stadt in Niederschlesien
 Seitenberg (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft in Feldkirchen in Kärnten

Siehe auch:
 Seidenberg (Begriffsklärung)